Cyclops donnaldsoni – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1929 roku przez szwajcarskiego zoologa Pierre-Alfreda Chappuis.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops donnaldsoni Chappuis, 1929. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op 

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1929 roku